Żiten – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Żiten – wieś w Bułgarii, w obwodzie miejskim Sofii